Козицкая — женская форма фамилии . Козицкая, Анна Григорьевна (более известна как Белосельская-Белозерская; 1773—1846) — вторая жена дипломата князя А. М. Белосельского-Белозерского; статс-дама; кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Козицкая, Екатерина Ивановна (1746—1833) — дочь и наследница уральского промышленника И. С. Мясникова, одна из богатейших женщин России XVIII века, жена кабинет-секретаря Г. В. Козицкого.